

Patronyme 
 Jan Verhas (1834-1896), peintre belge
  (1920), athlète belge

Toponyme 
 Rue Verhas à Bruxelles